59-я истреби́тельная авиацио́нная диви́зия  (59-я иад) — авиационное воинское соединение истребительной авиации Вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

Формирование дивизии 
59-я истребительная авиационная дивизия сформирована 18 июня 1941 года на аэродроме Мачулищи (Минск). Формирование дивизии началось незадолго до войны в Минске. Укомплектованность соединения личным составом достигала 70 — 80 %, техники не было вовсе. После начала войны дивизия для дальнейшего формирования и укомплектования отправлена вглубь страны.

Переформирование дивизии 
59-я истребительная авиационная дивизия 3 сентября 1941 года обращена на формирование 3-й резервной авиационной группы

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1941 года

Состав дивизии

В составе соединений и объединений

Командиры дивизии

Участие в операциях и битвах 
 Приграничные сражения — с 22 июня 1941 года по 29 июня 1941 года

Отличившиеся воины 
  Трубаченко Василий Петрович, проходил службу в дивизии в качестве заместителя командира 182-го истребительного авиационного полка.
  Забегайло Иван Игнатьевич, лётчик 184-го истребительного авиационного полка.
  Оборин Александр Васильевич, лётчик 184-го истребительного авиационного полка.

Базирование дивизии 
Дивизия базировалась до 22 июня 1941 года на аэродроме Мачулищи (Минск).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой 
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933- 45 
 Авиаторы Второй мировой войны 
 «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Электронная версия 

Истребительные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны